Pyridine, een heterocyclische stikstofverbinding
 Azine (stofklasse), een groep van structureel verwante organische verbindingen